Бартик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бартик, Джин (1924—2011) — американский программист, одна из первых программистов компьютера ENIAC.
 Бартик, Стефан (1903—1964) — польский актёр театра и кино.

См. также 
 Бартика